Maertin ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Maertin (* 1960), deutsche Badmintonspielerin
 Karl Maertin (1882–1934), westfälischer Dichter und Bildhauer